Ламе-Флери () — французская фамилия. Известные носители:

 Ламе-Флери, Жюль Ремон (1797—1878) — французский писатель.
 Ламе-Флери, Эрнест Жюль Фредерик (1823—1903) — французский инженер и юрист.

См. также 
 Ламе